William de Clinton (1304–1354) – angielski możnowładca, hrabia Huntingdon (2. kreacji)
 William Henry Clinton (1769–1846) – brytyjski generał
 Bill Clinton (ur. 1946) – amerykański polityk, 42. prezydent USA